

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Clotilde Dissard, journaliste et féministe française ;
 Jean-Pierre Dissard, (1861-1911), religieux et écrivain catholique ;
 Marianne Dissard, (1969- ), chanteuse, parolière et réalisatrice française ;
 Marie-Louise Dissard, (1881-1957), résistante française pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Paul Dissard, (1852-1926), historien de l'art français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme